Альфдорф () — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Ремс-Мур.  Население составляет 7134 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 68,52 км². Официальный код  —  08 1 19 001.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга